Iwan Malzow ist der Name folgender Personen:

* Iwan Akimowitsch Malzow (1774–1853), russischer Unternehmer
 Iwan Sergejewitsch Malzow (1807–1880), russischer Unternehmer, Literat, Diplomat und Mäzen